Tangled – cortometraggio del 1912 diretto da Harry C. Mathews
Tangled – film del 1997 diretto da Toni Sherwood
 Giovani assassini nati (Tangled) – film del 2001 diretto da Jay Lowi
 Rapunzel - L'intreccio della torre (Tangled) – film del 2010 diretto da Nathan Greno e Byron Howard